Trichonotus är ett släkte av fiskar. Trichonotus ingår i familjen Trichonotidae. 

Trichonotus är enda släktet i familjen Trichonotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Trichonotus